Unga Republikaner är ett antirojalistiskt  ungdomsförbund, som grundades i november 2010 och som numera är nära knutet till Republikanska Föreningen.

10:e kongressperioden 
På den 10:e kongressen i oktober 2021 valdes Mark-Amadeus Chivu till förbundsordförande. Ina Jönsson valdes till vice förbundsordförande.

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
 

Republikanism i Sverige
Partipolitiskt och religiöst obundna ungdomsorganisationer
Ungdomsorganisationer i Sverige